Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі.

Кара Блек і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Юлія Гергес і Ярослава Шведова з рахунком 2–6, 6–2, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

ASB Classic
2013